ISL — аббревиатура, которая может означать:
 Inter-Switch Link — протокол межкоммутационного канала, проприетарный протокол в коммутаторах и маршрутизаторах компании Cisco Systems, предназначенный для передачи информации о принадлежности трафика к VLAN.
 ISL — ИАТА-код Нового аэропорта Стамбула.
 isl — трёхбуквенный (Альфа-3) код исландского языка в группе стандартов ISO 639.
 International Swimming League - Международная Плавательная Лига